Гранвилл () — англоязычный топоним

 Гранвилл — озеро в провинции Манитоба в Канаде.
 Гранвилл — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США.
 Гранвилл — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США
  — таун в штате Массачусетс, США.
 Гранвилл, Аугустус Боцци (1783—1872) — английский медик и писатель итальянского происхождения.

См. также 
 Гранвиль (значения)